Бакан — многозначный термин.

Топоним 
 Бакан — река в Краснодарском крае России.
 Бакан — бухта на юго-западе пролива Маточкин Шар.
 Бакан — остров возле южной оконечности острова Хальмахера, в провинции Северное Малуку, в Индонезии.

Суда 
 «Бакан» — парусно-винтовая шхуна Балтийского флота, а затем Беломорской флотилии России.
 «Бакан» — военный транспорт Балтийского флота, а затем Беломорской флотилии России и Советского союза.

Прочее 
 Бакан — одно из названий бакенбард.
 Бакан — разновидность красной краски, также называемая карминовым лаком.
 Бакан (устар.) — то же, что бакен.

См. также 
 Бакен (значения)